A Sal a következőket jelentheti:

 Sal (Szlovénia) - Egy község Szlovéniában, szlovén neve Šalovci
 Sal (sziget) - Egy sziget a Zöld-foki Köztársaságban